FA Vase är en fotbollsturnering för lag från de lägre regionala ligorna i engelsk fotboll arrangerad av det engelska fotbollsförbundet. Högsta nivån ett lag får spela i för att tillåtas deltaga är nivå 9, dvs fyra nivåer under lägsta nationella ligan Football Conference National.

Finaler

Engelska fotbollstävlingar